Об'єкти NGC
Телець (сузір'я)
Відбивні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1885